Winchester Town Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Winchester Town Hall (Massachusetts), NRHP-ID 83000837
 Winchester Town Hall (New Hampshire), NRHP-ID 87001419